Tennō – cesarz Japonii
 Tenno – miejscowość i gmina we Włoszech

 Tenno - jezioro w gminie Tenno we Włoszech